Money in the Bank Ladder Match, een wedstrijdtype in het professioneel worstelen
 WWE Money in the Bank, een evenement in het professioneel worstelen